Шитов Александр Михайлович (23 июля 1916, Баку — 19 апреля 1942, район Гатчины) — старший лейтенант, пилот истребительного авиационного полка.

Биография 
Родился в 1916 году в Азербайджане. Окончил 9 классов средней школы. В 1933 году начал работу мотористом в мастерских нефтепромысла. 19 августа 1937 года вступил в ряды Красной Армии. Военное образование получал в Ейском военно-морском авиационном училище, которое окончил в ноябре 1939 года.  В 1940 году 28 апреля получил звание лейтенанта. Служил младшим лётчиком, а позже пилотом 12-й КОАЭ КБФ. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 30 октября 1941 года переведён в 71-й ИАП, с 29 марта 1942 года – командир звена 1-й эскадрильи. Погиб при налёте противника от зенитной артиллерии в районе Гатчины 19 апреля 1942 года. За военное время сбил 9 боевых машин противника в 40 воздушных боях.

Награды 

 Орден Красного Знамени (13.08.1941 г., 22.04.1942 г.)
 Мемориал Борка (увековечено имя)

Литература 

 Цапов И.И., Конев В.Н., Мясников Ю.А. Гвардейцы Балтики крылатой. — М.: ООО "Дельта НБ", 2006. - 492 с. — с. 346
 Ю. Быкова "Победы сталинских соколов".  Издательство "ЯУЗА - ЭКСМО", 2008 год  — 608 с. — см. именной указатель
 Герои Ленинградского Неба / А. А. Леонтьев (Поправкин) —«ЛитРес: Самиздат», 2020 — 210 с. — с. 205
 Мария Веселовская-Томаш/ Алтарь Отечества. Альманах — М.: Пробел-2000 — 2013 — 260 с. — с. 172

Ссылки 

 Авиаторы Второй мировой войны
 Красные соколы. 1941-1945
 Картотека награждений